Mani bezeichnet:

 Mani (Religionsstifter) (216–276), Stifter der nach ihm benannten Religion des Manichäismus
 Mani (Mythologie), Mondgott aus der nordischen Mythologie
 Mani (Volk), ethnische Gruppe in Süd-Thailand
 Mani (Sprache), eine vom Aussterben bedrohte Sprache in Sierra Leone

Mani heißen die Orte:
 Mani (Burkina Faso), Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Mani (Tschad), eine Ortschaft im Tschad an der Grenze zu Kamerun, am Fluss Schari
 Mani (Peloponnes), Landstrich im Süden der griechischen Halbinsel Peloponnes
 Maní (Casanare), Gemeinde in Kolumbien, im Departamento Casanare
 Maní (Yucatán), Dorf und archäologische Fundstätte in Yucatán, Mexiko
 Municipio Maní, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates Yucatán
 Alternativer Name eines Flusses in Westafrika, siehe Saint John River (Ostatlantik)

Mani ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Mani (1918–2001), indische Meteorologin
 Bertrand Mani (* 1997), kamerunischer Fußballspieler
 Curo Mani (1918–1997), Schweizer Dichter
 Giuseppe Mani (* 1936), Erzbischof von Cagliari
 Hadizatou Mani (* 1984), nigrische Abolitionistin
 Kalabhavan Mani (1971–2016), indischer Schauspieler
 Michèle Mani (* 1983), kamerunische Fußballspielerin
 Myriam Léonie Mani (* 1977), kamerunische Sprinterin
 Nils Mani (* 1992), Schweizer Skirennläufer
 Nikolaus Mani (1920–2001), Schweizer Medizinhistoriker
 Sandro Mani (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Sapol Mani (* 1991), togoischer Fußballspieler
 Sunita Mani, US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin und Komikerin
 T. A. S. Mani, indischer Percussionist und Collegegründer

Mani ist Spitzname oder Pseudonym folgender Personen:
 Mani Matter (1936–1972), Schweizer Mundart-Liedermacher und Jurist
 Mani Neumeier (* 1940), deutscher Sänger und Schlagzeuger
 Gary Mounfield (* 1962), Pseudonym des britischen Rockmusikers

Siehe auch:
 Kölner Mani-Kodex (lat. Codex Manichaicus Coloniensis = CMC)
 Manistein, mit heiligen Texten oder Gebetsformeln versehener Stein im tibetischen Buddhismus
 Manimühle, Gebetsmühle
 Manni